Magyar Selyemipar Vállalat (MSV)
 MSV Duisburg (sportegyesület)